Vingt-quatre Heures de la vie d'une femme est le titre d'un roman de l'écrivain autrichien Stefan Zweig, publié pour la première fois en 1927.

Il a été adapté pour le cinéma : 
 Vingt-quatre Heures de la vie d'une femme, film de Dominique Delouche, sorti en 1968 ;
 Vingt-quatre Heures de la vie d'une femme, film de Laurent Bouhnik sorti en 2002.